

Patronymie
 Hellmut Kretzschmar (1893-1965) est un historien allemand.
 Peter Kretzschmar (1932-2018) est un joueur et entraîneur de handball allemand.
 Stefan Kretzschmar (1973- ) est un joueur de handball allemand. 
 Waltraud Kretzschmar (1948-2018) est une joueuse de handball allemande.
 Wolfgang Kretzschmar (1907-1944) est un Oberst allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.